Recker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anthony Recker (né en 1983), joueur américain de baseball
Dorothée Louise Recker (née en 1984), artiste peintre franco-allemande
 (né en 1978), joueur américain de basket-ball
 (né en 1967), archéologue allemand

Voir aussi
Rob Reckers (né en 1981), joueur néerlandais de hockey sur gazon

Homonymie de patronyme